Köves János (1882–1977) állatorvos, a hazai állatgyógyászati oltóanyag-termelés megteremtője
 Köves János (1905–1970) válogatott labdarúgó